Benassi est un nom de famille italien notamment porté par :
 Benny Benassi,  disc jockey italien tech house, house et electroclash ;
 Alle Benassi, compositeur et musicien arrangeur italien de musique ;
 Benassi Bros, groupe de DJ, composé de Benny Benassi et Alle Benassi ;
 Maximilian Benassi, kayakiste italien ;
 Marco Benassi, footballeur italien ;
 Memo Benassi, (1886-1957), acteur italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien